Рискль (, ) — кантон во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи, департамент Жер. Входит в состав округа Миранд.

Код INSEE кантона — 3224. Всего в кантон Рискль входит 21 коммуна, из них главной коммуной является Рискль.

Население 
Население кантона на 2012 год составляло 7086 человек.

Коммуны кантона

Ссылки 
 Кантон Рискль на сайте INSEE
 Население коммун департамента Жер на сайте INSEE

Кантоны департамента Жер